Das Qatar Classic 2002 fand vom 28. Oktober bis 2. November 2002 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren, das zum ersten Mal ausgetragen wurde, war Teil der PSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
 
Im Finale trafen der topgesetzte Peter Nicol und der an Position drei gesetzte David Palmer aufeinander. Die Partie endete mit 15:9, 13:15, 15:6, 13:15 und 15:7 zugunsten Nicols.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Saoud Al Sulaiti einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2002
Squashturnier in Doha